Gertruda Habsburg-Lotaryńska (ur. 19 listopada 1900 w Wallsee, zm. 20 grudnia 1962 w Ravensburgu) – arcyksiężniczka Austrii.

Życie 
Gertruda była córką arcyksięcia Franciszka Salwatora Toskańskiego i arcyksiężniczki Marii Walerii Habsburg. Była wnuczką cesarza Franciszka Józefa I i Elżbiety, cesarzowej Austrii i królowej Węgier.

29 grudnia 1931 roku w Bad Ischl wyszła za mąż za Jerzego, hrabiego Waldenburg-Trauchburg. Jerzy był również mężem zmarłej siostry Gertrudy, Elli. Po ślubie nosiła tytuł Hrabina Waldenburga i Trauchburg Gertruda. Para miała razem dwójkę dzieci. Gertruda zmarła 20 grudnia 1962 roku w wieku 62 lat w wirtemberskim Ravensburgu.

Dzieci 
 Zofia (ur. 1932) 
 Józef Waldburg-Zeil-Hohenems (ur. 1934)

Przodkowie 

Gertruda
Urodzeni w 1900
Zmarli w 1962